IC 4306 ist eine linsenförmige Galaxie vom Hubble-Typ S0? im Sternbild Jagdhunde am Nordsternhimmel. Sie ist rund 336 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.

Entdeckt wurde das Objekt am 1. Juli 1896 von Stéphane Javelle.

Einzelnachweise